Бертра́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Молеон-Барус. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65087.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 95 км юго-западнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Тарба.

На востоке коммуны протекает река Гаронна.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 217 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 93 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 72 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 59,5 %). Из 72 активных жителей работали 66 человек (38 мужчин и 28 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 21 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи